Table des caractères Unicode U+2E00 à U+2E7F.

Ponctuation — supplément (Unicode 9.0) 
Utilisés comme signes supplémentaires de ponctuation dans diverses langues anciennes du Proche-Orient, et du grec ancien, ou parfois aussi en n’ko actuel.

Table des caractères

Voir aussi

Liens externes 
   Supplemental Punctuation, tableau sur le site Unicode.

Articles connexes 
 Table des caractères Unicode (2000-2FFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Notes et références 

002E0